Marsh Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

* Marsh Island (Alabama)
 Marsh Island (Delaware)
 Marsh Island (Franklin County, Florida)
 Marsh Island (Manatee County, Florida)
 Marsh Island (Georgia)
 Marsh Island (Louisiana)
 Marsh Island (Lincoln County, Maine)
 Marsh Island (Penobscot County, Maine)
 Marsh Island (Washington County, Maine)
 Marsh Island (Maryland)
 Marsh Island (Mississippi)
 Marsh Island (New York)
 Marsh Island (Craven County, North Carolina)
 Marsh Island (Currituck County, North Carolina)
 Marsh Island (Hyde County, North Carolina)
 Marsh Island (Oregon)
 Marsh Island (Rhode Island)
 Marsh Island (Beaufort County, South Carolina)
 Marsh Island (Georgetown County, South Carolina)
 Marsh Island (Virginia)
 Marsh Island (Grant County, Washington)
 Marsh Island (King County, Washington)